Buenavisteri – abitanti di Buenavista (Córdoba)
Buenavisteri – abitanti di Buenavista (Sucre)